A 2002. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 7,5 km-es sprint versenyszámát február 13-án rendezték a Soldier Hollow síközpontban.

Az aranyérmet a német Kati Wilhelm nyerte. A Magyarországot képviselő Bekecs Zsuzsanna a 67., Szöllősi Ivett pedig a 71. helyen zárt.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N075